Isla steht für:

 Isla (Veracruz), Stadt in Mexiko
 Isla (Mureș), Dorf in Rumänien
 Isla (Tay), linker Nebenfluss des Tay in Schottland
 Isla (Deveron), linker Nebenfluss des Deveron in Schottland
 Isla, lokale Bezeichnung der Gemeinde Isola del Piano in der Provinz Pesaro und Urbino, Italien
 L-Isla, Stadt in Malta
 Municipio Isla, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Isla (Whiskybrennerei), eine ehemalige schottische Whiskybrennerei in Perth

Isla bzw. de (la) Isla (span. isla „Insel“) ist der Familienname folgender Personen:
 Camarón de la Isla (1950–1992), spanischer Flamenco-Sänger
 José Francisco de Isla (1703–1781), spanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Mauricio Isla (* 1988), chilenischer Fußballspieler
 Ruy Díaz de Isla (1462–1542), spanischer Arzt

ISLA steht als Abkürzung für:
 International Sailing League Association, Dachverband der nationalen Segelligen

Siehe auch:
 Islas

Abkürzung